In 2017/18 werd het 42ste seizoen van de Saudi Professional League gespeeld voor voetbalclubs uit Saoedi-Arabië. Het seizoen werd gespeeld van 10 augustus 2017 tot 12 april 2018. Al-Hilal volgde zichzelf op als kampioen.

Eindstand

Degradatie play-off
Op 7 maart 2018 besliste de voetbalbond dat het aantal teams van de Professional League het volgende seizoen zou uitbreiden van 14 naar zestien. Er werd besloten dat de teams die normaliter zouden degraderen in de plaats een play-off speelden tegen de nummers drie en vier uit de tweede klasse.

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Saoedi-Arabisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 2017/18